San Jorge (eiland), een eiland in de provincie Isabel in de Salomonseilanden
 San Jorge (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar
 San Jorge (rivier), een rivier in Colombia
 San Jorge (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Miguel
 San Jorge (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Zacapa
 San Jorge (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
 San Jorge (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Rivas
 San Jorge (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón